Николай Иванович Андрианов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1910 году в Шклове. Член КПСС.

С 1928 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1928—1990 гг. — конструктор ОКБ Д. П. Григоровича, конструктор, начальник сектора ОКБ С. А. Кочеригина в ЦАГИ, в составе группы по самостоятельному проектированию, инженер-конструктор ОКБ Н. Н. Поликарпова на заводе № 1 им. ОСОАВИАХИМА, инженер-конструктор в бригаде проектов ОКО во главе с А. И. Микояном и М. И. Гуревичем, эвакуирован в Куйбышев, начальник отдела фюзеляжа завода № 155 НКАП СССР, ведущий конструктор, ведущий инженер ОКБ им. А. И. Микояна.

За создание самолёта МиГ-17 был в составе коллектива удостоен Сталинской премии первой степени в области машиностроения 1952 года.

Умер после 1990 года.

Ссылки 
 Андрианов Николай Иванович // Авиационная энциклопедия в лицах / Пред. ред. совета А. Н. Ефимов; Гл. ред. В. А. Потиевский. — М.: Барс, 2007. — С. 40. — 712 с. — ISBN 978-5-85914-075-6

Авиаконструкторы СССР